

Aeronautica 
 Schweizer X-26 Frigate – aereo sperimentale statunitense

Altro 
 X26 – modello di taser
 X26 – sigla della Panhard & Levassor 16CV lanciata nel 1914